La stazione di Reggio di Calabria Lido è uno dei principali scali ferroviari della città di Reggio Calabria, ed è la fermata successiva alla stazione di Reggio di Calabria Centrale.

La stazione conta due binari, uno in direzione jonica (Melito) e uno in direzione tirrenica (Villa San Giovanni).

Storia
L'origine della stazione è connessa all'apertura del tratto di collegamento della stazione centrale di Reggio con il porto avvenuta il 15 marzo del 1881; da essa, che al tempo venne chiamata "Reggio di Calabria Succursale", infatti si diramava il raccordo ferroviario di collegamento. Nella seconda metà di maggio del 1884 venne collegata alla nuova tratta ferroviaria per Villa S. Giovanni.

Nel 1940 la stazione di Reggio di Calabria Succursale assunse la nuova denominazione di "Reggio Calabria Lido".

In tempi recenti è stata oggetto di un profondo ammodernamento che ne ha mutato l'aspetto e la funzionalità: la stazione è ad oggi sotterranea, l'ingresso principale alla stazione è situato in piazza Indipendenza; esiste un ingresso secondario rivolto al lungomare Falcomatà.

In seguito all'ammodernamento sono stati destinati degli spazi per l'apertura di attività commerciali come bar ed edicola, ma attualmente sono inutilizzati.
Durante la notte, la parte più interna della stazione, è spesso usata dai senzatetto come ricovero per trascorrere la notte.

Il binario che conduceva al porto di Reggio Calabria è stato in parte rimosso e la stazione di Reggio Calabria Mare demolita.

Servizi 
La stazione è fornita di:
  Servizi igienici
 Biglietteria automatica

Galleria d'immagini

Note

Voci correlate 
 Architetture di Reggio Calabria
 Ferrovia Tirrenica Meridionale

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Lido